Jména Julio Cesar nebo Júlio César nosí tito lidé:

Boxeři
 Julio César Ávalos (* 1990), mexický boxer
 Julio César Borboa (* 1969), mexický boxer
 Julio César Chávez (* 1962)
 Julio César Chávez (1986) (* 1986), mexický boxer
 Julio César García (* 1987), mexický boxer
 Julio César Green (* 1967)
 Julio César González (* 1976)
 Julio Cesar Iglesias, kubánský boxer
 Julio César Miranda (* 1980), mexický boxer
 Julio César Vásquez (* 1966), argentinský boxer

Fotbalisté
 Julio César Arzú, bývalý honduraský brankář (* 1954)
 Julio César Baldivieso, bývalý bolivijský záložník a reprezentant (* 1971)
 Julio César Benítez, bývalý uruguayský fotbalista (1940–1968)
 Julio César Britos, bývalý uruguayský útočník (* 1926)
 Julio César Cáceres, paraguayský obránce a reprezentant (* 1979)
 Júlio César da Cruz Coimbra, brazilský obránce (* 1980)
 Júlio César Santos Correa – brazilský obránce (* 1978)
 Júlio César Rocha Costa, brazilský defenzivní záložník (* 1980)
 Julio César Enciso, bývalý paraguayský záložník (* 1974)
 Júlio César Soares Espíndola – brazilský brankář (* 1979)
 Julio César Furch, argentinský útočník německého původu (* 1989)
 Julio César Gaona, argentinský brankář (* 1973)
 Julio César Hurtado, bolivijský záložník (* 1983)
 Júlio César Jacobi, brazilský brankář (* 1986)
 Julio César Laffatigue, argentinský útočník (* 1980)
 Julio César de León, honduraský záložník (* 1979)
 Julio César Manzur, paraguayský obránce (* 1981) 
 Júlio César Martins, brazilský brankář (* 1978)
 Júlio César Oliveira Martins, brazilský záložník (* 1983)
 Julio César Maya, kubánský útočník (* 1985)
 Júlio César Coelho de Moraes Júnior, brazilský obránce (* 1982)
 Júlio César Mendes Moreira, brazilský obránce (* 1983)
 Julio César de Andrade Moura, bývalý brazilský útočník peruánského původu známý jako Julinho (* 1965)
 Júlio César de Paula Muniz Júnior, brazilský záložník (* 1988)
 Julio Cesar do Nascimento, brazilský záložník (* 1979)
 Julio César Pinheiro, mexický obránce (* 1976)
 Julio César Ramírez, bývalý uruguayský fotbalista (* 1974)
 Julio César Romero, bývalý paraguayský záložník známý jako Romerito (* 1960)
 Júlio César de Souza Santos, brazilský brankář (* 1984)
 Julio Cesar Serrano, argentinský záložník (* 1981)
 Júlio César da Silva, bývalý brazilský obránce a reprezentant (* 1963)
 Júlio César da Silva e Souza, brazilský záložník/útočník (* 1980)
 Júlio César António de Souza, brazilský útočník (* 1976)
 Julio César Suazo, honduraský obránce (* 1978)
 Júlio César Teixeira, brazilský obránce známý jako Julinho (* 1979)
 Julio César Tobar, kolumbijský obránce (* 1978)
 Julio César Valdivia, mexický brankář (* 1982)
 Julio César Yegros, bývalý paraguayský útočník (* 1971)
 Júlio César Zabotto, brazilský záložník (* 1983)

 Politici
 Julio César Arana, peruánský politik 
 Julio César Franco, paraguayský politik 
 Julio César Godoy Toscano, mexický politik 
 Julio César Grauert, uruguayský politik 
 Julio César Méndez Montenegro, guatemalský politik 
 Julio César Pereyra, starosta města Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina
 Julio César Turbay Ayala, kolumbijský prezident v letech 1978 až 1982